

Francja 
 Saint-Gervais (Żyronda) – miasto w regionie Akwitania
 Saint-Gervais (Dolina Oise) – miasto w regionie Île-de-France
 Saint-Gervais (Gard) – miasto w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Gervais (Wandea) – miasto w regionie Kraj Loary
 Saint-Gervais (Isère) – miasto w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Gervais-d’Auvergne – miejscowość w regionie Owernia
 Saint-Gervais-les-Bains – miejscowość w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Gervais-en-Belin – miejscowość w regionie Kraj Loary
 Saint-Gervais-sur-Couches – miejscowość w regionie Burgundia
 Saint-Gervais-la-Forêt – miejscowość w Regionie Centralnym
 Saint-Gervais-sur-Mare – miejscowość w regionie Langwedocja-Roussillon
 Saint-Gervais-sous-Meymont – miejscowość w regionie Owernia
 Saint-Gervais-du-Perron – miejscowość w regionie Dolna Normandia
 Saint-Gervais-sur-Roubion – miejscowość w regionie Rodan-Alpy
 Saint-Gervais-des-Sablons – miejscowość w regionie Dolna Normandia
 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers – miejscowość w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Gervais-en-Vallière – miejscowość w regionie Burgundia
 Saint-Gervais-de-Vic – miejscowość w regionie Kraj Loary
 Pré-Saint-Gervais – miejscowość w regionie Île-de-France
 Pré Saint-Gervais – stacja paryskiego metra
 Kościół Saint Gervais Saint Protais w Paryżu